Wernerkapel (Oberwesel)
Wernerkapel (Bacharach)
Wernerkapel (Womrath)